Ženská dvouhra Bad Homburg Open 2021 probíhala ve druhé polovině června 2021. Do singlové soutěže tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo třicet dva hráček. Jednalo se o úvodní ročník závěrečné wimbledonské přípravy v německém lázeňském letovisku Bad Homburg.

Vítězkou se stala čtvrtá nasazená Němka Angelique Kerberová, jež ve finále za 1.25 hodiny zdolala českou hráčku Kateřinu Siniakovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–2. Aktivní poměr vzájemných zápasů navýšila na 5–1. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo třináctý singlový titul na okruhu WTA Tour a první od Wimbledonu 2018.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Bad Homburg Open
WTA Tour 2021